Cirillo II di Alessandria – papa della Chiesa copta dal 1078 al 1092
 Cirillo II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria del XII secolo